Коган Евгений Евгеньевич (24 августа 1882 — пропал без вести в 1942) — морской врач, бывший начальником экспедиции поисков экспедиции Брусилова.

Биография 

Родился в Петербурге в семье врача Калинкинской больницы, статского советника Евгения Аркадьевича Когана и его жены Ксении Петровны. В 1904 г. будучи студентом IV курса Императорской Военно-Медицинской Академии был командирован в крепость Порт Артур, где пробыл всю осаду крепости в составе плавучего госпиталя «Монголия». С 1907 года военврач 9-го флотского экипажа. В 1908 году назначен врачом морского госпиталя в порте императора Александра III. В 1913—1914 годах служил врачом на кораблях «Бакан» и «Анадырь» Гидрографического управления морского министерства России.

В 1914 году был участником экспедиции, искавшей лейтенанта Седова на судне «Герта».

В результате этой экспедиции, на Земле Франца-Иосифа был установлен флаг России, и архипелаг был объявлен российским. На сегодняшний день Земля Франца-Иосифа является важным стратегическим объектом РФ.

В 1915 году назначен начальником экспедиции по поискам лейтенанта Брусилова на судне «Герта».

В 1916 году Петроградская типография морского министерства в главном Адмиралтействе выпустила предварительный отчет «Плавание экспедиционного судна „Герта“ для поисков лейтенанта Брусилова и его спутников», автором которого являлся Коган.

В 1917 году уволен в отставку в чине коллежского советника по приказу Керенского, как бывший Порт-Артуровец. Имел ученую степень доктора в Императорской Военно-медицинской академии.

Награды 
За время службы был удостоен следующих наград:
 Орден Святого Владимира 4-й степени (12.11.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1914)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1912)
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами (18.04.1906)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами (22.07.1906)
 Медаль «За храбрость» (бесстепенная; 1906)
 Серебряная медаль «В память русско-японской войны» (1906)
 Медаль Красного Креста «В память русско-японской войны» (1907)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте» (1915)
 Крест «За Порт-Артур» (1914)

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Вокруг света»
 Необычные истории из истории

Полярники
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны